Rust kan henvise til flere artikler:

 Rust – oxidering af jern
 Rust (spillested) – spillested på Nørrebro i København
 Rustsvampe – også kaldet rust, gruppe af svampe som forårsager plantesydomme

Geografi
 Rust (Baden-Württemberg) – en tysk by
 Rust (Burgenland) - en østrigsk by

Spil, medier og It
 Rust (magasin) - et tidsskrift
 Rust (computerspil) – et overlevelsescomputerspil udviklet og udgivet af Facepunch Studios
 Rust (programmeringssprog) - et programmeringssprog

Navne
 Bernhard Rust – tysk nazileder
 Mathias Rust – landede ulovligt et privatfly på Den Røde Plads i Moskva i 1987
 Albert Rust – tidligere fransk fodboldspiller

Se også
 Rust Never Sleeps – dels et Neil Young-album fra 1979, dels en koncertfilm med samme titel
 Rustfrit stål – legeringer af jern, der har sværere ved at korrodere end almindeligt jern
 Rustvogn – et særligt køretøj, der er beregnet til transport af døde personer